Юлий Семёнович Кронга́уз (1907 — 1958) — советский инженер, специалист по трансформаторостроению.

Биография 
Родился в Лодзи Петроковской губернии, в семье Симона Элиевича Кренгауза (1876—?), уроженца Краснополья (Чериковского уезда Могилёвской губернии), и Минки Шлёмовны Ионас (1884—?). Был старшим ребёнком в семье. Окончил ГЭМИКШ (1927).

1924—1926 рабочий-практикант Московского радиозавода.

1926—1952 Московский трансформаторный завод: практикант ОГК (отдела главного конструктора), инженер, начальник бюро РПН (регулирования напряжения под нагрузкой), с 1939 начальник ТО ОГК, с 1942 года главный инженер.

В 1952—1956 годах главный инженер Запорожского трансформаторного завода. 

С 1956 главный специалист Госплана СССР.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за создание высоковольтных грозоупорных трансформаторо
 орден Трудового Красного Знамени 
 орден «Знак Почёта»
 Сталинская премия 1951 года.

Источники 
 Электротехника, Том 29 Госэнергоиздат, 1958 (Некролог).
 Дело их жизни : выдающиеся трансформаторостроители С. И. Рабинович и Э. А. Манькин : очерки, воспоминания, док. : к 100-летию со дня рождения / [сост. Л. В. Лейтес]. — [Нью-Йорк] : Gitel, 2005. — 374 с. — ISBN 0-9768457-3-3
Инженеры СССР

Примечания